Музей Владимира Высоцкого:

 Музей Владимира Высоцкого — музей в Екатеринбурге.
 Музей Владимира Высоцкого — музей в Кошалине.
 Музей Владимира Высоцкого — музей в Москве.